Hirschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hirschmann (1856–1933), deutscher Geistlicher und Diözesanhistoriker
 Alfred Hirschmann (1868–nach 1931), deutscher Unternehmer
 Anne Hirschmann (* 1935), deutsche Politikerin (SPD)
 Anton Hirschmann (1953–2019), österreichischer österreichischer Fußballspieler und -funktionär, Citymanager und Tourismusmanager

 Clara Hirschmann (1813–1835), österreichische Schauspielerin
 Elise Hirschmann, Geburtsname von Gabriele Tergit (1894–1982), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Frank G. Hirschmann (1955–2021), deutscher Historiker

 Günter Hirschmann (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Hagen Hirschmann (* 1977), deutscher Sänger, Sprachwissenschaftler 

 Ira Arthur Hirschmann (1901–1989), US-amerikanischer Geschäftsmann, Musiker, Nazigegner, Fluchthelfer und Nahostexperte

 Johannes B. Hirschmann (1908–1981), deutscher Sozialethiker
 Julie Hirschmann (1812–1908), deutsche Schriftstellerin

 Marc M. Hirschmann, US-amerikanischer Geologe
 Nicole Hirschmann, deutsche Journalistin, Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Otto Hirschmann (1889–1962), schweizerisch-niederländischer Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Ralph Hirschmann (1922–2009), US-amerikanischer Chemiker
 Richard Hirschmann (1894–1974), deutscher Ingenieur und Erfinder, siehe Hirschmann (Unternehmen)
 Siegfried Hirschmann (1863–1942), deutscher Fabrikant
 Ursula Hirschmann (1913–1991), deutsche antifaschistische Aktivistin
 Wolf Hirschmann (* 1960), deutscher Unternehmer, Berater, Coach, Autor und Redner

Hirschmann steht für:
 Hirschmann (Unternehmen), deutscher Elektronikhersteller
 Hirschmann Car Communication, deutscher Anbieter von Systemen und Tunern für Fahrzeuge
 Hirschmann Automation and Control, deutscher Anbieter in der Automatisierungs- und Netzwerktechnik
 Hirschmann Automotive, österreichischer Autozulieferer
 Hirschmann-Index, Kennzahl zur Konzentrationsmessung, siehe Herfindahl-Index

Siehe auch:
 Hirschman, Herschmann